70, nombre
70, année du calendrier julien
Septante, une traduction biblique
That '70s Show, une série américaine
70 correspond aussi à l'immatriculation du département de la Haute-Saône

Homonymie de nombre